Фінал кубка Англії з футболу 2005 — 124-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч 

2005
Англія
Травень 2005
2005 в англійському спорті